

Acronymes
Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (en Anglais Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), c'est le centre de commandement militaire des forces de l'OTAN en Europe. 
Programme d'adoption du calcul intensif par les PME en Europe (en Anglais SME HPC Adoption Programme in Europe, SHAPE)

Anglicisme
 Shape : caractéristique de la forme d'une planche de surf ou d'un ski, shape désignant la forme en anglais.